Der Untertan (roman), een roman van Heinrich Mann
Der Untertan (film), een film uit 1951 gebaseerd op dit boek